Marija Montferraška (francosko Marie de Montferrat) je bila od leta 1205 do 1212  kraljica Jeruzalemskega kraljestva, * 1192, † 1212.

Bila je hčerka kraljice Izabele I. Jeruzalemske in Konrada Montferraškega.

Življenje

Mladost
Ko se je leta 1192 zdelo, da se bo rivalstvo med Guyem Lusignanskim in Marijinim očetom končalo, da se bo tretja križarska vojna končala  in da bo Rihard I. Angleški zapustil Sveto deželo, so  28. aprila Konrada Montferraškega umorili. Marijina mati se je 5. maja v naglici poročila s šampanjskim grofom Henrikom II., nečakom angleškega kralja Riharda I. in francoskega kralja Filipa II. Izabela je bila takrat že vidno noseča z Marijo, rojeno poleti 1192.

Henrik II. Šampanjski le leta 1197 umrl. Marija je v Henrikovem zakonu z njeno materjo dobila tri polsestre. Z Izabelo se je zatem poročil Amalrik II. Jeruzalemski in postal njen sovladar. 1. aprila 1205 je umrl.

Vladanje
Kmalu za njim je umrla tudi Izabela in Marija je pri trinajstih letih postala jeruzalemska kraljica. Hugo, Marijin polbrat in Amalrikovega prvega zakona, je postal kralj Cipra in se poročil z Marijino polsestro Alico Šampanjsko. V Jeruzalemskem kraljestvu je kot Marijin regent vladal materin polbrat Ivan Ibelinski, vladar Bejruta. Vladal je modro in v zadovoljstvo svojih podložnikov. Ni se spuščal v osvajanje ozemelj, izgubljenih leta 1187, vzdrževal kraljestvo znotraj obstoječih meja in vodil miroljubno politiko do Saladinovega brata Al-Adila, ki je prišel na Saladinov položaj z odstranitvijo vseh drugih Saladinovih naslednikov.

Regentstvo se je izteklo leta 1209, ko je Marija dopolnila sedemnajst let. Jeruzalemska vlada je menila, da je najboljša možnost za utrditev njenega položaja poroka. Svet baronov in prelatov je za nasvet prosil francoskega kralja Filipa II., ki je za Marijinega ženina ponudil svojega pristaša Ivana Briennskega. Ker Ivan ni bil ravno bogat, sta mu Filip II. in papež Inocenc III. prispevala po 40.000 liver.

Poroka je bila 4. septembra 1210, kronanje pa 3. oktobra 1210 v tirski stolnici. Ivan je nadaljeval miroljubno politiko Ivana Ibelinskega. Marija je rodila hčerko Izabelo II. (ali Jolando) in kmalu zatem umrla, verjetno zaradi posledic poroda. Ivan je po njeni smrti vladal kot regent svoje hčerke Izabele, ki se je leta 1225 poročila s Friderikom II., cesarjem Svetega rimskega cesarstva. 

Marijina rodbina je izumrla okoli leta 1268 s smrtjo njenega pravnuka Konradina. Po njegovi smrti so kraljestvo nasledili potomci Marijine mlajše sestre Alice Šampanjske.

Predniki

Sklici

Rojeni leta 1192
Umrli leta 1212
Vladarji v 13. stoletju
Vladarji Jeruzalemskega kraljestva